Степан Матвеевич Кузнецов:
 Кузнецов, Степан Матвеевич (1891—1938) — советский деятель, председатель исполкома Нижегородского (1920), Херсонско-Николаевского (1920—1921), Харьковского (1921—1923), Сибирского (1929—1930) и Сталинградского (1935—1937) областных и краевых советов, зам. наркома финансов СССР.
 Кузнецов, Степан Матвеевич (1911—1983) — Герой Советского Союза.
 Примечания